Чулюпа, или Страстоцвет яблоковидный () — вечнозелёная многолетняя древовидная лиана семейства Страстоцветные, дающая съедобные плоды.

Описание 
Чулюпа — лиана с древовидным стеблем и с жёсткими усиками, цепляющимися за опору, влезающая на деревья на высоту до 10 м. Листья овально-сердцевидные или овально-продолговатые, 6-15 см длиной. Плод овальный, 4,5-5 см длиной и 3,5-4 см шириной, жёлто-коричневатого цвета, когда спелый. Внутри содержится сочная сладкая ароматная, серая или бледно-оранжево-жёлтая, мякоть с многочисленными чёрными плоскими семенами.

Распространение 
Чулюпа встречается в диком виде на Антильских островах (Тринидад, Барбадос, Куба, Ямайка, Гаити, Пуэрто-Рико), в Венесуэле, Колумбии и Северном Эквадоре. В Эквадоре, Бразилии и на Ямайке она культивируется ради своих съедобных плодов. На Гавайских островах её выращивают как декоративное садовое растение.

Использование 
Мякоть спелых плодов чулюпы съедобна. Её сок используется для изготовления прохладительных напитков.

Примечания

Ссылки 
 Morton, J.F. 1987. Fruits of Warm Climates. Julia Morton 20534 SW 92 Ct., Miami Fl 33189.
 https://web.archive.org/web/20071021234932/http://www.passionflow.co.uk/art31294.htm

Страстоцветные
Фрукты